Helvia puede referirse a:

 Helvia (género).— Género de insectos.
 Helvia (gens).— Conjunto de familias de la Antigua Roma que compartían en nomen Helvius.
 Helvia (madre de Cicerón).— Madre de Cicerón.
 Helvia (madre de Séneca).— Madre de Séneca.
 Helvia (nombre).— Nombre de pila femenino.